Bundestagswahlkreis 150 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Märkischer Kreis II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Kreuznach (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Koblenz (1949 bis 1976)